Boršt (gmina Brežice)
 Boršt (gmina Metlika)